Iruarrizaga ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfonso de Iruarrizaga (* 1957), chilenischer Sportschütze
 Jon Iruarrizaga (* 1993), spanischer Fußballspieler